Pàixino (Mordòvia), localitat de la república de Mordòvia, a Rússia
 Pàixino (Saràtov), localitat de la província de Saràtov, a Rússia